Francisca de Borbón puede referirse a:

Personajes 
 Cualquiera de los personajes que llevan Francisca y Borbón en su nombre.

 Francisca María de Borbón
 Luisa Francisca de Borbón
 María Isabel Francisca de Borbón